Huygens kan syfta på:

 Huygens princip − en beskrivning av hur en vågrörelse utbreder sig
 Huygens (krater) – en krater på Mars
 Mons Huygens – ett berg på Månen
 2801 Huygens − en asteroid i huvudbältet
 Cassini-Huygens − ett samarbete mellan NASA, ESA och ASI
 Huygens − en rymdsond

Personer
 Christiaan Huygens – en nederländsk vetenskapsman
 Constantijn Huygens – en nederländsk skald
 Cornélie Huygens – en nederländsk författare